WO steht für:
 Die Welt des Orients. Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des Morgenlandes, altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Wachoffizier
 Wahlordnung
 War Office
 Warhammer Online: Age of Reckoning, ein Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel aus dem Jahr 2008
 Warrant Officer
 Wechselordnung
 Wegeordnung
 Weihnachtsoratorium
 Weltorganisation
 Wideout, Alternativbezeichnung für Wide Receiver
 Wirtschaftsoberschule (Schule)
 World Airways (IATA-Code), ehemalige US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 Swoop (IATA-Code), kanadische Fluggesellschaft

WO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Worms
 Großbritannien: Bristol
 Österreich: Bezirk Wolfsberg
 Polen: Ostrołęka

Wo ist der Familienname folgender Personen:
 Wo Weihan (1949–2008), chinesischer Biochemiker

wo (von mhd. wâ bzw. wô) ist in der deutschen Sprache:
 als Pronominaladverb und Konjunktion das lokale Interrogativpronomen
 regional in einigen Mundarten ein Relativpronomen

wo steht für:
 Wolof (Sprache) (ISO-639-1-Code), Sprache der Wolof aus dem nördlichen Zweig der westatlantischen Sprachfamilie

w.o. bzw. w. o. steht für:
 Walkover, „Spaziergang“ in die nächste Runde (etwa nach Aufgabe des Gegners) beim Sport

Siehe auch:

Abkürzung